Балезино́, Бале́зино — топоним в Балезинском районе, Удмуртская Республика, Россия.

 Балезино — посёлок (ранее посёлок городского типа) в Удмуртии.
 Балезино — станция стыкования между переменным и постоянным током, расположенная на линии Киров — Пермь Горьковской железной дороги в одноимённом посёлке Балезино.
 Балезино — село 58.023398, 53.043694

Примечания